Il torneo ha visto la partecipazione di 25 giocatori e tutte le partite sono state giocate al meglio dei tre set, tranne la finale, che è stata giocata al meglio dei cinque set. Tutti i set si sono conclusi quando un giocatore conquistava 6 giochi.

Richard Sears ha battuto in finale William Glyn 6-0 6-3 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

U.S. National Championships 1881